Шестнадцатый Чемпионат Южной Америки был проведен в Сантьяго, столице Чили. Он стартовал 2 февраля 1941 года матчем  — , а завершился 4 марта 1941 года матчем  — .

В связи с празднованием четырёхсотлетия со дня, когда Педро де Вальдивия основал Сантьяго, Чили запросила проведение чемпионата. В связи с этим этот чемпионат рассматривался как дополнительный (победитель не получал никакого приза). Так как началась Вторая мировая война, все страны Южной Америки находились в военном положении, но не участвовали поскольку они рано или могли вступить в войну.

Участники 
 
 
 
 
 

, ,  и  отказались от участия в турнире.

Составы команд

Матчи 
Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало 5 команд, где все стречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение. В случае равенства очков у двух лидирующих команд назначался дополнительный матч.

2 февраля, 1941

9 февраля, 1941

12 февраля, 1941

16 февраля, 1941

23 февраля, 1941

26 февраля, 1941

4 марта, 1941

Итоговая таблица

Бомбардиры 
5 мячей
  Марвесси

3 мяча
  Морено
  Фернандес
  Ismael Rivero

2 мяча
  Raúl Pérez, Enrique Sorrel

1 мяч
  Энрике Гарсия, Антонио Састре
  Armando Contreras, Raúl Toro
  César Augusto Freire
  César Socarraz, Manuel Vallejas
  Oscar Chirimini, Ubaldo Cruche, Гамбетта, Obdulio Jacinto Varela, Порта, Juan Pedro Riephoff

Автогол
  Jorge Laurido

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1941 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1941 году
Февраль 1941 года
Март 1941 года
Чемпионаты Южной Америки в Чили
Спорт в Чили в 1941 году
Международные соревнования по футболу в Чили
Международные спортивные соревнования в Сантьяго